Пикалин — русская фамилия и топоним:

 Пикалин, Юрий Анатольевич — заместитель начальника Свердловской железной дороги.
 Пикалин — хутор в Шовгеновском районе Республики Адыгея.